Ternay est un nom porté par plusieurs familles, et un nom de lieu.

Nom de famille 

 Gabriel de Ternay (1721-1796), officier, député aux États généraux de 1789.
 Charles de Ternay (1723-1780), amiral français.
 Charles-Gabriel de Ternay (1771-1813), colonel, brigadier et tacticien français au service du Portugal.

Toponyme 

 Ternay, commune française de Loir-et-Cher.
 Ternay, commune française du Rhône.
 Ternay, commune française de la Vienne.
 Ternay, rivière française du Pilat.
 Château de Ternay, sur la commune de Ternay dans le département de la Vienne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France